Distrito electoral 16 puede referirse a:
Distrito electoral 16, distrito electoral ubicado en el condado de Monroe.
Distrito electoral 16,  distrito electoral ubicado en el condado de Cedar.